Rywalizacja kobiet w snowboardowym gigancie równoległym podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 23 stycznia 2015 roku na trasie o nazwie Herbert 2. Tytułu sprzed dwóch lat nie broniła Niemka Isabella Laböck, która odpadła na etapie 1/8 finału. Nową mistrzynią świata została reprezentantka gospodarzy Claudia Riegler. Srebrny medal wywalczyła Rosjanka Alona Zawarzina, natomiast brązowy medal zdobyła Tomoka Takeuchi z Japonii.

Wyniki

Kwalifikacje

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015